Marcelo Muñoz puede referirse a:

 Marcelo Muñoz (1963-), baterista chileno - miembro de Los Jaivas (1988-1990);
 Marcelo Muñoz (19??-), bajista chileno - miembro de Lucybell (1991-1999).